Горе́лова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Горелова, Галина Гавриловна (Азгур; 1921—2015) — советский и белорусский художник-пейзажист, дочь Г. Н. Горелова.
 Горелова, Галина Константиновна (род. 1951) — советский и белорусский композитор.
 Горелова, Лилит Левоновна (род. 1965) — российский филантроп, учредитель социально-реабилитационного центра «Дом милосердия».
 Горелова, Надежда Александровна (род. 1974) — российская актриса.
 Горелова, Наталья Борисовна (род. 1973) — российская бегунья, тренер по лёгкой атлетике.
 Горелова, Сусанна Георгиевна (1920—1994) — советский палеоботаник.